Hassan Nayebagha (Teerão, 17 de setembro de 1950) é uma antigo futebolista iraniano.

Clubes

Hassan Nayebagha jogou pelo Homa F.C..

Carreira internacional

Nayebagha foi internacional pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978, realizada na Argentina. Nessa competição, disputou os jogos frente à Holanda e à Escócia.

Política

Nayebagha tal como Bahram Mavaddat juntou-se à Organização dos Mujahidin do Povo Iraniano, uma organização política  criada após a Revolução Iraniana para lutar contra o regime teocrático de Teerão e na atualidade faz parte Conselho Nacional de Resistência Iraniana.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978